Trust (englisch für „Vertrauen, Treuhand“) steht für:

 Trust (Wirtschaft), Zusammenschluss mehrerer Unternehmen unter Aufgabe ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Selbständigkeit
 Trust (Recht), Güter- und Vermögensverwaltung (Trustrecht)
 Trust (Unternehmen), Hardwarehersteller mit Sitz in Dordrecht
 Trust (Band), französische Rockgruppe
 Trust (Zeitschrift), deutsches Punk- und Hardcore-Fanzine

Filme:
 Trust – Blindes Vertrauen, US-amerikanischer Spielfilm von Hal Hartley (1990)
 Trust (2010), US-amerikanisches Familiendrama von David Schwimmer
 The Trust, britischer Thriller von Alex und Ben Brewer (2016)
 Trust (Fernsehserie), US-amerikanische Serie von FX Network (2018)
 Versuchung – Wie weit gehst du?, original Trust, US-amerikanischer Film von Brian DeCubellis (2021)

Personen:
 Timothy Trust (* 1971), deutscher Zauberkünstler, Mentalmagier, Bauchredner, Comedian und Moderator
 Wolfgang Trust (1926–1986), deutscher Grafiker und Bildhauer

Siehe auch:
 Trust Bank (Begriffsklärung)